En Pologne, Sadłowice peut faire référence à :

 Sadłowice, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Sadłowice, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.